Le Palei-Aike est un champ volcanique situé à la frontière entre l'Argentine et le Chili.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des volcans du Chili
 Liste des volcans d'Argentine
 Parc national Pali Aike

Liens externes 
  Palei-Aike (Global Volcanism Program)

Volcan au Chili
Volcan en Argentine
Frontière entre l'Argentine et le Chili